Medoro ima više značenja:
 Medoro, Chieti
 Medoro, Teramo